Flashback, Флешбэк:

 Флешбэк — в литературе и кино воспоминания героя.
 Флешбек — психологическое явление, при котором у человека возникают внезапные, обычно сильные, повторные переживания прошлого опыта или его элементов.
 Флешбэк — сходные переживания, связанные с опытом употребления наркотиков.
 «Флэшбэк» — немецкий фильм ужасов 2000 года режиссёра Михаэля Карена.
 «Флешбэк» —  американский боевик фильм 2022 года режиссёра Мартина Кэмпбелла.
 Flashback: Quest of Identity — компьютерная игра в жанре платформера, разработанная французской компанией Delphine Software.
 Flashback Query — ретроспективные запросы, функциональная возможность Oracle RDBMS.
 FlashBack — компьютерная программа для захвата видео с экрана монитора.
Flashback — песня португальского рэпера Porchy совместно с российским рэп-исполнителем Oxxxymiron'ом.
Flashback — песня шотландского диджея Кельвина Харриса с его второго студийного альбома Ready for the Weekend
 Flashback — восьмой студийный альбом Fool's Garden.

Флэшбэк - американское кино.